Francesco Maria Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Francesco Maria Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1716/1717, 1722, 1728, 1733 und 1736/1737
 Francesco Maria Belluzzi (Politiker, II) († 1835), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1805 und 1835